Nikolai Wassiltschikow ist der Name folgender Personen:

* Nikolai Alexandrowitsch Wassiltschikow (1799–1864), russischer Bojar und Angehöriger der Dekabristen
 Nikolai Iwanowitsch Wassiltschikow (1792–1855), russischer Militär
 Nikolai Wassiljewitsch Wassiltschikow (1781–1849), russischer Politiker und Militär